Peter Gilmore (1931–2013) – brytyjski aktor
 Peter H. Gilmore (ur. 1956) – amerykański pisarz, publicysta i Najwyższy Kapłan Kościoła Szatana
 Gus Gilmore, wł. Peter Warwick Gilmore (ur. 1962) – australijski generał